Sapucaia puede hacer referencia a:

 Sapucaia, nombre común dado en Brasil a diversas plantas del género Lecythis, de la familia de las lecitidáceas.
 Sapucaia, municipio brasileño del estado de Pará.
 Sapucaia, municipio brasileño del estado de Río de Janeiro.
 Sapucaia do Sul, municipio brasileño del estado de Río Grande del Sur.
 Sapucaias, tribu indígena tupí que dio origen al término Sapucaí.